Ferm, är ett svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Ferm 2 094
 Färm 313
 Fehrm 124
 Fhärm 28
 Fherm 22
Tillsammans blir detta 2 581 personer. Namnet är ursprungligen ett soldatnamn.

Personer med efternamnet Ferm eller varianter av detta namn
 Anders Ferm (1938–2019), politiker, ambassadör och journalist, socialdemokrat
 Anders Emil Ferm (1874–1955), officer i Frälsningsarmén
 Anne Ferm (född 1969), ishockeyspelare, EM-guld och OS-deltagare
 Björn Ferm (född 1944), utövare av modern femkamp
 Cecilia Ferm (född 1975), dövidrottsprofil och basketspelare
 Conny Ferm (född 1952), karateutövare och -instruktör
 Gunnel Färm (född 1945), lärare, ämbetsman och politiker, socialdemokrat
 Göran Färm (född 1949), politiker, socialdemokrat
 Göte Ferm (1902–1983), överste
 Hanna Ferm (född 2000), artist
 Helena Ferm (född 1956), bildkonstnär och konstpedagog
 Hilding Färm (1914–1983), politiker, chefredaktör och finanslandstingsråd
 Jackie Ferm (född 1990), dokusåpadeltagare, dotter till Lars-Inge Svartenbrandt
 Lars Ferm (1945–2016), mer känd som Lars-Inge Svartenbrandt, brottsling
 Magnus Ferm (aktiv 1858), skarprättare
 Maria Ferm (född 1985), politiker, miljöpartist
 Martin Fehrm (1910–2001), ingenjör och ämbetsman
 Mathias Färm (född 1974), musiker
 Morgan Ferm (född 1952), industridesigner
 Märta Ferm (född 1992), barnskådespelare
 Olle Ferm (född 1947), professor i medeltidshistoria och olympisk simmare
 Peter Ferm (född 1957), kulturjournalist, dramaturg och teaterregissör
 Torben Ferm (född 1961), musiker
 Tyrone Ferm (född 1940), kanotist

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn